Termenul „politehnica” se poate referi la:

Învățământ 
Universitatea Politehnica din București, cea mai mare universitate tehnică din România aflată în București
Universitatea „Politehnica” din Timișoara, o instituție de învățământ superior din Timișoara, România
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, o instituție de învățământ superior din Cluj-Napoca, România
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, singura universitate tehnică din Iași, România
Universitatea Tehnică a Moldovei, singura universitate tehnică acreditată din Republica Moldova
Politehnica din Szczecin, o instituție de învățământ superior din Szczecin, Polonia
Universitatea Tehnică din Viena, o instituție de învățământ superior din Viena, Austria

Sport

Fotbal
FC Politehnica Timișoara, un club de fotbal din Timișoara, România
FC Politehnica Iași, un fost club de fotbal din Iași, România
FC Politehnica Chișinău, un fost club de fotbal din Chișinău, Republica Moldova
FC Politehnica Galați, un club de fotbal din Galați, România

Alte sporturi
HCM Politehnica Timișoara, o echipă de handbal din Timișoara, România
CS Politehnica Iași, o echipă de baschet masculin din Iași, România

Alte domenii 
Editura „Politehnica”, o instituție de cultură din Timișoara, România
Politehnica, o stație de metrou din București, România